Keaton (band), rockband uit Middelburg

Personen met de achternaam Keaton 
 Buster Keaton (1895-1966), Amerikaans acteur en filmregisseur
 Diane Keaton (1946), Amerikaans filmactrice, producente en regisseuse
 Josh Keaton (1979), Amerikaans acteur en muziekproducent
 Michael Keaton (1951), Amerikaans acteur